

Personalità

Cognome
Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie – Ingegnere francese, progettista di ferrovie, al cui nome fu dedicata la Locomotiva Bayard
 Émile Bayard (1837-1891) – Illustratore francese
Hippolyte Bayard (1807-1887) – Fotografo francese
Jean-François Bayard (1796-1853) – Drammaturgo francese
Pierre Bayard (n. 1954) – Scrittore francese
Pierre Terrail de Bayard (Cavalier Baiardo, 1473-1524) – Militare francese che prese parte alla disfida di Barletta
Thomas F. Bayard (1828-1898) – Senatore del Congresso degli Stati Uniti

Nome
Bayard Rustin (1912-1987) – Attivista statunitense per i diritti civili
Bayard Taylor (1825-1878) – Poeta statunitense

Industria
Clément-Bayard – Casa automobilistica ed aeronautica francese
Locomotiva Bayard – Locomotiva a vapore italiana costruita nel 1839, in funzione sulla ferrovia Napoli-Portici
Bayard – Gruppo editoriale francese

Geografia

Francia
Bayard-sur-Marne – Comune del dipartimento dell'Alta Marna
Château Bayard – Castello situato nel comune di Pontcharra

Stati Uniti
Bayard – Comune dell'Iowa
Bayard – Quartiere di Jacksonville (Florida)
Bayard – Comune del Kansas
Bayard – Comune del Nebraska
Bayard – Comune del New Mexico
Bayard – Comune del West Virginia
Fort Bayard – Fortificazione d'epoca della guerra civile americana a protezione di Washington (DC)
Fort Bayard National Cemetery – Cimitero nazionale degli Stati Uniti situato a Bayard (New Mexico)

Televisione
Bayard, serie televisiva francese del 1964

Pagine correlate
Baiardo (pagina di disambiguazione)